Князь Фёдор Юрьевич Хворостинин (? — , Москва) — воевода, окольничий и боярин во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Из княжеского рода Хворостинины. Единственный сын князя Юрия Дмитриевича Хворостинина. В родословной росписи поданной в 1682 году в Палату родословных дел записан с прозвищем — "Кривошей".

Биография 
Начиная с 1636 года в звании стольника, упоминается в дворцовых разрядах на различных государевых мероприятиях, в основном — Чашник.

В июле 1645 года послан в Псков, Изборск, Гдов и Опочку приводить всех горожан к присяге в верности новому царю Алексею Михайловичу. В 1647 году назначен воеводой в Тулу, где нёс службу по защите от крымских набегов. 16 января 1648 года Хворостинин, вызванный в Москву, участвовал в чине бракосочетания царя Алексея Михайловича с Марией Милославской, пятнадцатый в свадебном поезде. В царские именины, 17 марта 1651 года, пожалован в окольничие и в апреле в Грановитой палате представлял царю польских послов. В этом же году назначен 9 мая первым воеводой в Тулу для охранения от прихода войск Крымской орды и ногайцев, он там пробыл год, затем был вызван в Москву и оставлен при царском дворе. В декабре 1652 года ехал первым для установления станов при государевом походе в Савин монастырь, где в январе следующего года обедал с Государём, а в апреле обедал с Государём и московским патриархом Никоном, у него в патриаршей столовой келье.  Часто приглашаемый к государеву столу, на протяжении многих лет, Хворостинин пользовался особым расположением царя. 

В походе против польского короля в 1654 году, в мае послан в Вязьму перед Государевым походом  вторым воеводой Передового полка. В 1654—1655 годах, в войне с поляками, проявил дарования полководца, взяв приступом Минск и принимал деятельное участие в ряде побед над поляками и литовцами, под предводительством Радзивилла и Гонсевского. В 1655 году, в апреле на Пасху в Смоленске стоял при пожаловании боярства князю Фёдору Никитичу Одоевскому, в мае второй воевода Передового полка в походе из Смоленска против польского короля, в феврале представлял Государю в Золотой палате Антиохийского патриарха Макария III.

Вернувшись после взятия Вильны в Москву, Хворостинин, пожалованный в бояре и обласканный царем, но тяжело больной, покинул службу, постригся в монашество с именем Феодосий.

Умер в 1656 году, похоронен в Троице-Сергиевой лавре.

Семья 
Князь Фёдор Юрьевич, согласно исследованию Д. Ф. Кобеко, был женат на Елене Борисовне Лыковой, дочери князя Бориса Михайловича Лыкова и Анастасии Никитичны Романовой (ум. 1655), сестры патриарха Филарета. Комнатная боярыня, упоминается на свадьбе царя Алексея Михайловича:

Дочь: 

 Княжна Мария Фёдоровна (1651—1723) — супруга князя Бориса Алексеевича Голицына (1654—1714).

Критика 
В Родословном сборнике русских дворянских фамилий В.В. Руммеля и В.В. Голубцова, сказано, что князь Фёдор Юрьевич был женат на Елене Борисовне Змиевой, а в "Истории родов русского дворянства" П.Н. Петрова, на княжне Елена Борисовне Татевой.

Примечания

Литература 
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Хворостинин Фёдор Юрьевич. стр. 316.
 «Русская родосл. книга», изд. «Русск. Старины», ч. I, стр. 21.
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Хворостинин Фёдор Юрьевич. стр. 323-324.
 С. М. Соловьев, «История России с древнейших времён». Изд. тов. «Общ. Польза» СПб. Т. 2, стр. 1663, 1682.
 

Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Россия)
Военачальники Русского государства
Воеводы Тулы
Фёдор Юрьевич
Бояре